Berat Jusufi – calciatore norvegese
 Fahrudin Jusufi – calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
 Fatjon Jusufi – calciatore macedone
 Sascha Jusufi – ex calciatore tedesco